Păsările moderne (Neornithes) reprezintă o subclasă care cuprinde toate păsările ce trăiesc în prezent.

Clasificare

Taxonomie 

Aceasta este o listă a ordinelor taxonomice din subclasa Neornithes, sau păsări moderne. 

Subclasa Neornithes
Palaeognathae:
Struthioniformes, struți, emu, kiwi și alții
Tinamiformes, 
Neognathae:
Galloanserae:
Anseriformes Lebede, gâște, rațe
Galliformes,  Cocoși sălbatici, fazani 
Neoaves:
Gaviiformes, Cufundari
Podicipediformes, 
Procellariiformes, albatroși
Sphenisciformes, pinguini
Pelecaniformes, pelicani
Ciconiiformes, 
Phoenicopteriformes, flamingo
Falconiformes, ulii, șoimi
Gruiformes, 
Charadriiformes, 
Pteroclidiformes, 
Columbiformes, 
Psittaciformes, papagali
Cuculiformes, cuci
Strigiformes, bufnițe
Caprimulgiformes, 
Apodiformes, 
Coraciiformes, 
Piciformes, 
Trogoniformes, 
Coliiformes, 
Passeriformes,

Filogenie
Divergențele bazale ale păsărilor moderne, bazate pe Hackett et al. (2008).

Referințe